


Lista de mai jos conține localitățile din județul Galați.

Vezi și 
Județele României

Galați
Localități
 Listă, Localități